La pantoufle, une chaussure d'intérieur en matière souple.
 En France, dans l'argot de l'école polytechnique, le mot pantoufle désigne la somme à payer en cas de non-respect de l'engagement décennal. Par extension aux autres élèves fonctionnaires, le mot a donné le terme de pantouflage.
 Pantoufle est une série de bande dessinée franco-belge créée en 1966 par Raymond Macherot et René Goscinny dans le  du journal Spirou.